Bahnhof Campana steht unter anderem für
Bahnhof Campana (Argentinien)
Magòria-La Campana (Metro Barcelona)